Anders Hylander ist der Name folgender Personen:

* Anders Hylander (Theologe) (1750–1830), schwedischer lutherischer Theologe  
 Anders Hylander (Politiker) (1838–1930), schwedischer Politiker, Mitglied des Reichstags  
 Anders Hylander (Turner) (1883–1967), schwedischer Turner